Le championnat du monde de squash féminin 2003 se déroule à Hong Kong du 7 au . Carol Owens gagne son  titre de championne du monde en battant Cassie Jackman en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2003

Liens externes 

2003
Squash féminin
Squash féminin 2003
Monde féminin 2003
Sport en Chine en 2003
Sport en décembre 2003
Squash en 2003